260676 Evethuriere è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5248524 UA e da un'eccentricità di 0,1234172, inclinata di 2,61244° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Evethuriere
Corpi celesti scoperti nel 2005